Honau (von „hohe Aue“) ist der Name folgender Orte:

 Honau LU, Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz

 Honau (Lichtenstein), ein Ortsteil von Lichtenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Honau (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Honau (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Honau (Rheinau), ein Ortsteil der Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg